Масу́р Усма́н Дембеле́ (, ; род. 15 мая 1997, Вернон) — французский футболист, нападающий «Барселоны» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года. Являлся одним из самых дорогих французских футболистов, летом 2017 года он перешёл в «Барселону» за 105 млн евро.

Ранние годы 
Родился 15 мая 1997 года в городе Вернон, вырос в соседнем Эврё, где и начинал играть в футбол. С 2008 по 2010 Дембеле увлекался футзалом, где здорово прибавил в технике и дриблинге. В 13 лет его пригласили в академию «Ренна». Нападающего приметил тренер молодёжной команды Янник Меню, который впоследствии тренировал его вплоть до профессионального дебюта:

На юнца также претендовали «Кан» и «Гавр», но только в «Ренне» согласились предоставить жильё его семье: матери, брату и двум сестрам. С 2013 года Дембеле начал попадать в заявку резервного состава «Ренна». А уже в сезоне 2014/15 стал основным бомбардиром этой команды, наколотив 13 голов в 18 матчах. На тот момент ему едва исполнилось 17 лет. Дембеле был признан лучшим молодым талантом «Ренна», а также лучшим игроком четвёртого дивизиона. В том же сезоне он впервые был вызван в сборную Франции до 17 лет.

Клубная карьера 
Казалось, что после такого успешного сезона в стане резервистов Дембеле просто обязан постепенно вливаться в основной состав «Ренна». Однако у игрока начались проблемы с дисциплиной, он не смог зарекомендовать себя в сборной до 17 лет, поэтому на некоторое время позабыл о международных матчах.

Ещё одной головной болью Дембеле стал наставник «Ренна» Филипп Монтанье. Он не спешил привлекать юное дарование к играм за основной состав, оставив его вне заявки на сезон 2015/16. Под давлением руководства Монтанье все-таки начинает привлекать Дембеле к играм за первую команду, однако клуб запаздывает с предложением о подписании первого профессионального контракта. Когда «Ренн» всё-таки решился на этот шаг, Дембеле объявил о желании сменить клубную прописку. Дошло до того, что Усман отказывался тренироваться с основой «Ренна» и был близок к уходу в «Бенфику» за 2 миллиона евро. Согласно правилам Лиги 1, французский клуб может удерживать своего воспитанника до 20 лет даже без профессионального контракта.

1 октября 2015 года Усман Дембеле всё-таки подписал первый профессиональный контракт с французским клубом «Ренн». 6 ноября 2015 года он дебютировал в основном составе «Ренна», заменив Камиля Гросицкого в матче против «Анже». 22 ноября впервые вышел в стартовом составе своего клуба и забил гол в игре с «Бордо». В том же матче Дембеле отмечается первой голевой передачей. К весне 2016 года о Дембеле говорили далеко за пределами Франции. Его сравнивали с Криштиану Роналду эпохи «Манчестер Юнайтед» и Эденом Азаром. 6 марта нападающий сделал свой первый в карьере хет-трик, отличившись в матче против «Нанта». Он забивал голы на любой вкус, используя потрясающий дриблинг и дальний удар с левой. По итогам этого поединка Дембеле установил сразу несколько достижений. На этой игре присутствовали скауты «Барселоны», «Ливерпуля» и «Челси», о которых не было известно заранее. Француз моментально стал одним из самых востребованных игроков на рынке. До конца сезона он оформил дубль в противостоянии с «Реймсом» (3:1), а также помог «Ренну» оформить исторический разгром «Марселя» на «Велодроме» (5:2). Итоговая статистика Дембеле в дебютном сезоне была следующей: 12 голов и 6 голевых передач.

«Боруссия» (Дортмунд) 
12 мая 2016 года было объявлено о достижении соглашения о переходе Дембеле в «Боруссию Дортмунд». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Усман подписал с немецким клубом пятилетний контракт. В первом же товарищеском матче за «Боруссию» Дембеле забил гол. До конца сборов он ещё пять раз появлялся в стартовом составе, но отличиться полезными действиями не смог. Начало карьеры в Бундеслиге также оказалось серым: 3 матча, 2 в стартовом составе и ни одного полезного действия. 14 сентября Усман провёл дебютный матч в Лиге чемпионов против «Легии», в котором отметился двумя голевыми передачами. 20 сентября забил дебютный гол, поучаствовав в разгроме «Вольфсбурга» (5:1). В ответном противостоянии с «Легией» забил гол и отдал три голевые передачи. К середине сезона Усман на некоторое время потерял место в основе, однако все равно продолжал регулярно отличаться. Дебютный сезон в Германии завершился голом в финале кубка против «Айнтрахта». Всего же в том сезоне он сыграл 49 матчей, забил 10 мячей и отдал 22 голевые передачи.

«Барселона» 

25 августа 2017 года официальный сайт «Барселоны» объявил о переходе нападающего в испанский клуб. За трансфер футболиста «каталонцы» заплатили 105 миллионов евро, ещё 42 млн евро возможны в качестве бонуса, а контракт заключён сроком на пять лет. Сумма отступных составила 400 млн евро. В новом клубе игрок будет выступать под 11-м номером. Трансфер Дембеле стал вторым самым дорогим в истории «Барселоны» и четвёртым самым дорогим трансфером в истории футбола, а также самой дорогой продажей игрока из чемпионата Германии. Усман сравнялся с Полем Погба (105 млн евро), но обойдёт соотечественника за счет бонусов. Дембеле дебютировал в новом клубе 9 сентября в матче против «Эспаньола», в котором он заменил на 68-й минуте Жерара Деулофеу и отдал голевую передачу на Луиса Суареса.

16 сентября 2017 года получил разрыв бедренного сухожилия. По предварительным оценкам, восстановление новичка «Барсы» займёт не менее четырёх месяцев. В следующий раз Дембеле появился на поле только  4 января 2018 года в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой». На 72 минуте француз заменил Хосе Арнаиса.

В сезоне 2021/22 стал лучшим ассистентом Примеры. В июле этого же года продлил контракт с каталонцами до 2024 года.

Карьера в сборной 
Карьера Дембеле в юношеских и молодёжных составах Франции не задалась: он провёл суммарно 19 матчей и забил 4 гола (все за команду до 17 лет). Вскоре после перехода в «Боруссию» получил дебютный вызов от Дидье Дешама в сборную Франции. 1 сентября 2016 года вышел на 28 минут товарищеского поединка против Италии (1:3). 25 марта отыграл полный матч квалификации к ЧМ-2017 против Люксембурга, однако ничем полезным не отметился. 13 июня 2017 года Дембеле забил первый гол за сборную, принеся победу в непростом домашнем матче против Англии (3:2).

Летом 2018 года в составе сборной Франции стал чемпионом мира, который проходил в России. На групповом этапе Франция набрала 7 очков, а Дембеле сыграл в каждом из матчей. С Австралией и Данией он играл с первых минут, а против Перу вышел на 75-й минуте.

В первом матчей плей-офф против Аргентины (4:3) Дембеле не сыграл, а с Уругваем (2:0) появился только на 88-й минуте встречи, когда её исход был уже предрешен. В полуфинале против Бельгии (1:0) и в финале с Хорватией (4:2), Усман на поле не появился.

Достижения

Командные 
«Боруссия» Дортмунд
 Обладатель Кубка Германии: 2016/17

«Барселона»
 Чемпион Испании (2): 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Испании (2): 2017/18, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Испании (2): 2018, 2022/23

Сборная Франции
 Чемпион мира: 2018

Личные 
 Кавалер ордена Почётного легиона: 2018

Статистика выступлений

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 27 / забито голов: 4; победы: 16, ничьи: 8, поражения: 3.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Барселона»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Барселона»